Brunnenstock kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Brunnenstock (Schijenstock), bergstopp i Uri, 
 Brunnenstock (Chelenalp), bergstopp i Uri,